La Galerie 15 est une galerie d'art contemporain de photographie et une maison d’édition Collection des Photographe fondée à Paris en 1991.

Ancienne galerie de Yann Arthus Bertrand, « L'atelier de Yann Arthus Bertrand » elle a été reprise par la maison d'édition Collection des Photographes en 2017.

Elle privilégie la photographie contemporaine française et du monde mais a également fait place à de la peinture académique, de la gravure et du bronze. 

Elle propose des expositions régulières et courtes d'une à trois semaines.

Histoire 
Anciennement baptisée Galerie Mandarine en 2017, elle change de nom en 2021.

Collection des Photographes Editions est une maison d'édition crée en 2014 par Denis Cuisy, Directeur général de l'imprimerie e-Center. 

Les initiales CDP viennent du sigle du même nom Cantine des Photographes, restaurant crée par Denis Cuisy et Yann Arthus Bertrand en 1991, place Falguière à Paris, en face de l'ancienne imprimerie numérique RushLabo de Denis Cuisy, toutes deux fermées aujourd'hui.

Expositions notables 
 Yann Arthus Bertrand, 2018

 Fatimah Hossaini, 2021 et 2022

 Guillaume Herbaut, 2022

 Pascal Maitre, 2022

 Odile Vuillemin, 2022

 Hervé Gloaguen, 2019

 Catalina Martin-Chico, 2021

 Dassault Aviation x Axel Ruhomaully, 2022

Expositions Collectives 
 Pour la petite histoire de Visa pour l'image, septembre 2018

 Exposition Collective de Yann Arthus-Bertrand, Alizé le Maoult, Michel Setboun et Jean-Michel Voge, janvier 2019
 Emotion Jazz de Jazz Magazine sur 12 photographes de musiciens de Jazz, mai 2019

 Au nom de l'arbre de la Fondation Yves Rocher avec 9 photographes, en novembre 2021

Expositions à but non-lucratives 
 Au nom de l'Arbre exposition collective de Emanuele Scorcelletti, Catalina Martin-Chico, Juan Manuel Castro Prieto, Pascal Maitre, Axelle de Russé, Guillaume Herbaut, Ulla Lohmann, Phil Hatcher-Moore et Brent Stirton pour la Fondation Yves Rocher, en décembre 2021

 Ukraine : Une mémoire douloureuse de Guillaume Herbaut en mars 2022 pour le Comité international de la Croix-Rouge en Ukraine

 Arthus Bertrand - Editeur de la Marine Royale 1797-1842 avec Yann Arthus-Bertrand pour la revalorisation de la Vallée de la Millière

 Le cri du silence d'Antoine Agoudjian, pour la Fondation Aznavour, en mai 2022

Notes et références

Voir aussi

Liens externes 
site de la galerie
site de la maison d'édition

Galerie d'art contemporain à Paris